Lifanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Kusmitsch Lifanow (1942–2016), russischer Mathematiker 
 Igor Romanowitsch Lifanow (* 1965), russischer Schauspieler 
 Nikolai Michailowitsch Lifanow (1904–1975), sowjetischer Diplomat; Botschafter der UdSSR in Australien von 1944 bis 1953